Esther-Mirjam de Boer (* 1968) ist eine Schweizer Unternehmerin, Politikerin, CEO und Verwaltungsrätin. Als ehemalige Präsidentin des Verbands Frauenunternehmen engagierte sie sich ehrenamtlich für das weibliche Unternehmertum.

De Boer hat an der ETH Zürich Architektur studiert, ist verheiratet und Mutter einer Tochter.

Im Jahr 2002 gründete Esther-Mirjam de Boer das Beratungsunternehmen UR Management GmbH, das sie bis heute leitet. Seit 2016 ist sie zudem Mitinhaberin und CEO der GetDiversity GmbH, die Frauen für Verwaltungsräte rekrutiert und vermittelt.

Anfang 2022 erklärte sie, der schweizerischen FDP beigetreten zu sein und als für den Gemeinderat Stadt Zürich zu kandidieren. Sie fügte an, mit dem Entscheid, in die Politik zu gehen, höre sie auf, aktiv über die COVID-19-Pandemie zu twittern.

Zu de Boers früheren beruflichen Stationen gehören diverse Tätigkeiten bei der Swissair und die stellvertretende Geschäftsleitung beim Schweizer Möbeldesignunternehmen Wogg.

Weblinks 
 Persönliche Website von Esther-Mirjam de Boer
 GetDiversity
 Verband Frauenunternehmen

Einzelnachweise 

Unternehmer (20. Jahrhundert)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Schweizer
Geboren 1968
Frau